Dizrhythmia (band), een Britse progressieve-rockband
 Dizrhythmia (album), een album van deze band uit 1988